Șișcani se poate referi la:

 Localități din România
Șișcani - localitate din județul Vaslui
Șișcani - localitate din județul Vrancea
 Localități din Republica Moldova
Șișcani - comună din raionul Nisporeni